Standard Template Library (STL) - een softwarebibliotheek voor de programmeertaal C++
 Stellingwerfs (stl) - een regionale taal met SIL-code stl
 STL-bestand (.STL of .stl) - een computerbestand voor de stereolithografie
 Suomen Tennisliitto - de Finse tennisbond
 Speciaal tribunaal voor Libanon